Жан Николя (1913—1978) — французский футболист.
 Жан Николя (1901—1984) — французский священник, член ордена ассумпционистов, в 1943—1954 гг. — в СССР (в 1945—1954 — в заключении).